Hori se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kosuke Hori
 Michio Hori